Jesus é conhecido como "Salvador" no cristianismo

Localidades
 El Salvador - país da América Central
 Salvador - capital e maior cidade do estado da Bahia, Brasil
 Salvador (Chamusca) - localidade da freguesia da Parreira, concelho da Chamusca, Portugal

Freguesias portuguesas
 Salvador (Arcos de Valdevez)
 Salvador (Beja)
 Salvador (Penamacor)
 Salvador (Ribeira de Pena)
 Salvador (Serpa)
 Salvador (Torres Novas)

Cultura
 Salvador (1986), filme com James Woods e Jim Belushi
 Salvador (2006), filme hispano-britânico 
 "Salvador" (canção), gravada por Claudia Leitte 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes